Piloni steht für:

 Piloni, Ortsteil der Gemeinde Roccastrada, Provinz Grosseto, Region Toskana, Italien
 Piloni, Ortsteil der Gemeinde Calvi dell’Umbria, Provinz Terni, Region Umbrien, Italien 

Piloni ist der Familienname folgender Personen

 Massimo Piloni (* 1948), italienischer Fußballtorhüter und Torwarttrainer